Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner deux devins :
 Mopsos fils d'Ampyx, un des Argonautes et des chasseurs de Calydon,
 Mopsos fils de Manto, qui prit part à la guerre de Troie.